Il doppio del torneo di tennis Lubeck Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Patrick Sommer e Franz Stauder che hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Filippo Veglio 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Massimo Ardinghi /  Nebojša Đorđević (primo turno)

 Michael Kohlmann /  Filippo Veglio (finale)
 Grant Silcock /  Myles Wakefield (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 1999